Појам Мали Дол може се односити на: 

 Мали Дол (Краљевица), насеље у саставу града Краљевице, Проморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Мали Дол (Песница), насеље у општини Песница, Република Словенија
 Мали Дол (Комен), насеље у општини Комен, Република Словенија